Dependència o addicció, necessitat de realitzar una determinada conducta
 Dependència personal, situació en què una persona no pot fer activitats de la vida diària
 Dependència social estar al càrrec d'algú altre per mantenir-se o realitzar accions quotidianes, vegeu 
 Dependència emocional o excessiu lligam afectiu
 Dependència de programari o acoblament
 Dependència (gestió de projectes) Dependència''' o territori dependent, territori que depèn d'un estat però que gaudeix d'una autonomia especial respecte les altres unitats (regions, províncies, departaments, etc.) que formen aquest estat